Кубок обладателей кубков КАФ 1990 — 16-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 36 африканских стран. Победителем стал нигерийский клуб БСК Лайонз.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 24 ноября, ответный — 8 декабря 1990 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1990 на сайте RSSSF

Примечания 

1990
Футбол в Африке в 1990 году